953 км, 953-й киломе́тр — топоним в Роcсии и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 953 км — разъезд, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 423427
 953 км — пост, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 270128